Gho steht für:
 Gho, eine traditionelle Kleidung von Männern in Bhutan

GHO ist eine Abkürzung für:
 Global Humanitarian Overview, jährlicher Bericht des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA)
 Schulen:
 Georg-Herwegh-Oberschule, ein Gymnasium in Hermsdorf im Berliner Bezirk Reinickendorf
 Gustav-Heinemann-Oberschule, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Berlin-Marienfelde
 Gymnasium Haus Overbach, ein Gymnasium im Jülicher Ortsteil Barmen
 Gymnasium Heide-Ost, ein Gymnasium in Heide (Holstein)

Abkürzung